Le Bon Fils (The Good Son) est un film américain réalisé par Joseph Ruben en 1993.
 Le Bon Fils est un téléfilm franco-belge réalisé par Irène Jouannet en 2001.

Voir aussi
The Good Son